Benjamin Curtis, Ben Curtis
 Benjamin Robbins Curtis (1809–1874) – amerykański sędzia Sądu Najwyższego i polityk
 Ben Curtis, Ben Clifford Curtis (ur. 1977) – amerykański golfista
 Ben Curtis, wł. Benjamin Bowmar Curtis (ur. 1980) – amerykański aktor
 Benjamin Curtis, wł. Benjamin Bowmar Curtis (1978 – 2013) – amerykański muzyk, gitarzysta